Кубок Азии по футболу среди женщин 1989 года — седьмой футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведен с 19 по 29 декабря 1989 года в Гонконге. Впервые на турнире участвовали КНДР. Победителем турнира во 2-й раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счетом 1-0 Китайский Тайбэй.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

Кубки Азии по футболу среди женщин
1989 год в Гонконге